Agnozzi ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista Agnozzi (1821–1888), italienischer Priester 
 Nicola Agnozzi (1911–2008), römisch-katholischer Bischof